Rigosa ima više značenja:
 Rigosa, Bergamo
 Rigosa, Bologna
 Rigosa, Parma